W Rumunii
 Cotmeana – gmina w okręgu Ardżesz
 Cotmeana – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Stolnici
 Cotmeana – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Cotmeana
 Monaster Cotmeana – żeński rumuński klasztor prawosławny położony w Cotmeana